Мильке () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Мильке, Вилли (1896—1944) — немецкий коммунист, антифашист, участник движения Сопротивления, член организации «Красная капелла»
 Мильке, Гюнтер (1942—2010) — немецкий легкоатлет
 Мильке, Хельга (в замужестве Лабс) — руководитель организации пионеров-тельмановцев в ГДР
 Мильке, Эрих (1907—2000) — государственный и коммунистический деятель ГДР

Распространение фамилии 
 Германия
 Германия (Milke)